PNA se može odnositi na:

 Polinuklearni aromatični ugljovodonik‎, policiklični aromatični ugljovodonik
 4-Nitroanilin - hromogeni supstrat
 Aglutinin kikirikija, lektin specifičan za Gal-β(1-3)-GalNAc
 Peptidna nukleiska kiselina, , veštački sintetisani polumer koji je sličan sa DNK ili RNK